Miejscowości we Francji:
 Laurens – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Hérault
Miejscowości w USA:
 Laurens – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Laurens – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Laurens – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Laurens – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Laurens
Gminy w USA:
 Laurens (ang. Laurens Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Laurens (ang. Laurens County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Laurens (ang. Laurens County) – w stanie Karolina Południowa